Дубровник може бити:

 Дубровник, град на југу Хрватске.
 Аеродром Дубровник, међународни аеродром у Ћилипима.
 Дубровник ерлајн, хрватску чартер авио-компанију са сједиштем у Дубровнику.
 Лист Дубровник, гласила Српске странке у Приморју.
 Разарач Дубровник, брод Краљевске југословенске ратне морнарице